

Patronyme 
 Catherine Hiegel est une comédienne française née en 1946 ;
  est un architecte allemand né en 1954 ;
 Pierre Hiegel (1913-1980) est un animateur de radio français ;
 Bernard Hiegel est un footballeur français né en 1940.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain